Die European Darts Open 2012 war ein Ranglistenturnier im Dartsport und wurde vom 6. bis zum 8. Juli 2012 zum ersten Mal von der Professional Darts Corporation (PDC) veranstaltet. Es war das dritte Event der ersten European Darts Tour 2012, welche im Rahmen der Pro Tour 2012 durchgeführt wurde. Austragungsort war das Maritim Hotel in Düsseldorf.

Raymond van Barneveld errang in diesem Turnier seinen ersten European-Tour-Titel, indem er im Finale Dave Chisnall mit 6:4 besiegte. Chisnall verlor damit sein zweites European Tour-Finale in Folge.

Format 
Das Turnier wurde im K.-o.-System gespielt. Spielmodus in allen Runden war ein best of 11 legs.
Jedes leg wurde im double-out-Modus gespielt.

Preisgeld 
Bei dem Turnier wurden insgesamt £ 82.100 an Preisgeldern ausgeschüttet. Das Preisgeld verteilte sich unter den Teilnehmern wie folgt:

Zudem erhielten alle 32 nicht gesetzten Spieler eine Startprämie von £ 100.

Teilnehmer 
Für die European Darts Open 2012 waren folgende 64 Spieler qualifiziert:

 Die 32 erstplatzierten Spieler der PDC Pro Tour Order of Merit, von denen alle gesetzt waren
 Die 20 Gewinner des European Darts Open UK Qualifier vom 15. Juni 2012
 Die 8 Gewinner des European Darts Open European Qualifier vom 23. Juni 2012
 Die 4 Gewinner des European Darts Open German Qualifier vom 23. Juni 2012

PDC Pro Tour Order of Merit
  Adrian Lewis
  James Wade
  Gary Anderson
  Wes Newton
  Simon Whitlock
  Andy Hamilton
  Raymond van Barneveld
  Terry Jenkins
  Kevin Painter
  Justin Pipe
  Mark Walsh
  Vincent van der Voort
  Paul Nicholson
  Wayne Jones
  Colin Lloyd
  Ronnie Baxter
  Mervyn King
  Andy Smith
  Jamie Caven
  Dave Chisnall
  Robert Thornton
  Denis Ovens
  John Part
  Colin Osborne
  Alan Tabern
  Brendan Dolan
  Steve Brown
  Peter Wright
  Co Stompé
  Richie Burnett
  Mark Hylton
  Steve Beaton

German Darts Championship UK Qualifier
  Ian White
  Stuart Kellett
  Devon Petersen
  Tony Littleton
  James Hubbard
  Joe Cullen
  Dean Winstanley
  Ross Smith
  Mark Jones
  Brian Woods
  Mick Todd
  Scott Rand
  Steve Maish
  Jamie Lewis
  Andy Jenkins
  Arron Monk
  Mark Dudbridge
  Johnny Haines
  Mickey Mansell
  Jim Walker

German Darts Championship European Qualifier
  Ronny Huybrechts
  Michael van Gerwen
  Kim Huybrechts
  Gino Vos
  Magnus Caris
  Ryan de Vreede
  Jelle Klaasen
  Tonči Restović

German Darts Championship German Qualifier
  Kevin Münch
  Karsten Kornath
  Tomas Seyler
  Maik Langendorf

Ergebnisse

Übertragung 
Im deutschsprachigen Raum wurde die Veranstaltung nicht im TV ausgestrahlt.

International wurden alle Spiele durch die PDC auf pdc.tv übertragen.

Weblinks 
 Bericht auf darts1.de
 Turnierverlauf auf dartn.de

Einzelnachweise 

2012
European Darts Tour 2012
Sportveranstaltung in Düsseldorf